Borgward ist der Familienname folgender Personen:
 Carl F. W. Borgward (Carl Friedrich Wilhelm Borgward; 1890–1963), deutscher Ingenieur und Unternehmer

Borgward steht für:
 Borgward, ehemalige deutsche Fahrzeugmarke
 Borgward (chinesische Automarke), ehemalige chinesische Automarke
 Borgward Group, deutsches Unternehmen, das in Zusammenhang mit der Wiederbelebung der Marke Borgward steht
 Borgward-Haus, Haus in Bremen
 Die Affäre Borgward, dokumentarischer Spielfilm von 2019

Siehe auch:
 Borgwardt